Pete Campbell, personaggio della serie televisiva statunitense Mad Men
 Pete Campbell (n. 1984), cestista statunitense